Nestor Capoeira (születési nevén ; ,  –) brazil capoeira-mester. Habár első tanára Mestre Leopoldina volt, legtöbbet a Rio de Janeiro-i Senzala csoporttól tanult.

Jegyzetek

További információk 
 Nestor Capoeira

Belo Horizonte-iek